2017 MC4 — астероид, сближающийся с Землёй и Венерой. Номер не присвоен. Собственного имени не имеет. Последнее сближение с Землёй произошло 11 июля 2017 года в 2:03 UTC, расстояние 2,924 млн км, скорость 20,715 км/с.

Этот астероид сблизится с Землёй в 2034 году.

Сближения

Ссылки 
 2017 MC4 на minorplanetcenter.net
 2017 MC4 на ssd.jpl.nasa.gov

Астероиды, открытые в 2017 году
Аполлоны (астероиды)
Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды диаметром менее 2 км